Goliáš (Goliath) je pojmenování užívané v různých oblastech. Může se jednat o:

 Goliáš – biblická postava
 Goliathus – velcí brouci
 Goliáš (lehký nosič nálože) – zbraň z druhé světové války
 David Goliáš – postava z televizního seriálu Hospoda
 David a Goliáš (píseň) – píseň Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha
 Karel Goliath – český komunistický činitel a vězeň Gulagu